Carbonero o Carboneros puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican seguidamente:

Lugares 
 Carbonero el Mayor, municipio de la provincia de Segovia, España.
Carbonero de Ahusín, localidad española del municipio de Armuña, en la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Carboneros, municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía, situado en la comarca de Sierra Morena.

Personas 
 Alejandro Carbonero (fines siglo II - ca.251), también conocido como San Alejandro de Comana y como Alexander Carbonarius, obispo del Asia Menor, de profesión carbonero, y venerado como santo por diversas confesiones cristianas.
 Carlos Carbonero (1990-), también conocido como Carlos Mario Carbonero Mancilla, futbolista colombiano.
 León Carbonero (1812-1902), también conocido como León Carbonero y García-Arisco, y también conocido como León Carbonero y Sol y como Conde de Sol, político, escritor y periodista español, católico fanático e intransigente, y antisemita furibundo.
 León María Carbonero y Sol y Merás (1853-1894), periodista y escritor español, hijo del abogado y periodista León Carbonero.
  Manuel Carbonero y Sol y Merás, periodista, traductor y abogado español, hijo del jurista y periodista León Carbonero.
 Sara Carbonero (1984-), también conocida como Sara Carbonero Arévalo, periodista y presentadora de televisión española.

 Música y canciones 
 El Carbonero, canción de género folklor, escrita por el músico y compositor salvadoreño Francisco Antonio Lara Hernández (popularmente conocido como "Pancho Lara").

 Zoología 
 Carbonero, pez de la familia de los gádidos.
 Carbonero común, especie de ave paseriforme de la familia de los páridos.
 Carboneros, varias especies de pez de la familia de los móridos.

 Botánica 
 Hierba del carbonero, nombre común de la planta Baccharis conferta.
 Hierba del carbonero, nombre común de la planta Capsella bursa-pastoris.

 Miscelánea 
 Carbonero, gentilicio del municipio español de 'Carboneras'.
 Carbonero, persona que alimenta la ira de alguien contra un tercero.
 Carbonero, ocupación de persona que fabrica, vende, o distribuye, carbón vegetal.
 Carboneros', uno de los apodos con que se designa a los hinchas del Club Atlético Peñarol, de Uruguay.

Enlaces externos